TSSM steht für:
 Titan Saturn System Mission, siehe Tandem (Raumsonde)
 Two-Spotted Spider Mite, deutsch Gemeine Spinnmilbe
 Type Three Secretion Machinery, auch Type three secretion system, deutsch Typ-III-Sekretionssystem
 Haltepunkt Stuttgart-Sommerrain (Betriebsstellen-Code)
 TSSM für (Training) (Space) (Space Support) (Guided Missile), Klassifikationscode der US-Streitkräfte für z. B. TSSM-N-9a Regulus II, siehe Bezeichnungssystem für Lenkwaffen, Raketen, Sonden, Booster und Satelliten der US-Streitkräfte

Tssm